Jan Patočka, een Tsjechisch filosoof en fenomenoloog
 Joost Patocka, een Nederlandse jazzdrummer
 Jürgen Patocka, een Oostenrijks voetballer